Alberto de Sajonia (en alemán, Albert von Sachsen; Dresde, 25 de febrero de 1875-Schönwölkau, 16 de septiembre de 1900) fue un príncipe sajón de la Casa de Wettin. Era el hijo menor del rey Jorge I de Sajonia y de su esposa, la infanta portuguesa María Ana de Braganza.

Biografía 
El príncipe Alberto nació cuatro años después de la unificación de Alemania bajo la égida de Prusia. Cuando nació, se lo nombró en homenaje a su tío, el rey Alberto I de Sajonia. El principito fue quinto en el orden de sucesión al trono después de su padre y sus tres hermanos, aunque tras el matrimonio de su hermano mayor y cuando él empezó a tener hijos bajo en la línea. 

En 1884, se enfermó de influenza. Su madre lo cuido hasta que se recuperó, muriendo poco después de agotamiento; Alberto aún no tenía nueve años. Su padre no se volvió a casar.

El príncipe fue criado en particular por Adolfo Fritzen, nombrado obispo de Estrasburgo en 1891. Cuando estaba destinado en Brisgau, Alberto visitaba habitualmente a su antiguo tutor en Estrasburgo. Recibió entrenamiento militar y en el momento de su muerte era Rittmeister y jefe del 4º Escuadrón del 1º Regimiento de Uhlan.

Accidente y muerte 
Murió el 16 de septiembre de 1900 en un accidente de tráfico a los 25 años. Cuando regresó de la residencia de verano de su padre, tomó el tren para regresar a su distrito de Prinnewitz (entre Meissen y Freiberg), donde se estaban llevando a cabo las maniobras militares de otoño. Posteriormente tomaría un coche para la última parte de su trayecto. Un faetón conducido por el príncipe Miguel de Braganza golpeó el coche de Alberto con tanta violencia que el carro se volcó en una zanja. El príncipe fue expulsado violentamente de su coche y se rompió el cráneo. Transportado a la propiedad de Bretschneider en el pueblo de Wolkau (cerca de Nossen), el joven murió de sus heridas una hora y media después, sin haber recuperado el conocimiento. Había rumores de que Miguel había hecho esto a propósito, pero esto nunca fue probado.  Debido a que no se pudo determinar si se trataba de un accidente o algo intencional, Miguel escapó de una corte marcial. Sin embargo, tuvo que renunciar a su puesto en el ejército y salir del país.

Alberto no estaba casado y no tenía descendencia.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Wettin
Príncipes de Sajonia
Caballeros de la Orden de la Corona de Ruda
Nacidos en Dresde